Соли кальция, как хлорид CaCl2, бромид CaBr2, иодид CaI2, нитрат Ca(NO3)2, дигидроортофосфат, дихромат, глюконат и лактат хорошо растворимы в воде. 
Нерастворимы в воде фторид CaF2, карбонат CaCO3, сульфат CaSO4 (малорастворим), ортофосфат Ca3(PO4)2, оксалат СаС2О4 и некоторые другие.

Область применения 
Применяются в медицине для восполнения дефицита кальция и с целью гипосенсибилизации. Карбонаты кальция, применяют в строительном деле, в химической промышленности, оптике и др. В технике, промышленности и быту широко применяется сода: при производстве стекла, мыла, бумаги, как моющее средство, при заправке огнетушителей, в кондитерском деле. Кислые карбонаты выполняют важную физиологическую роль, являясь составной частью буферных систем крови, поддерживающих постоянство её pH.

См. также 

 :Категория:Соединения кальция
 :Категория:Соли кальция

Ссылки 
 Кальций на Webelements''
 Кальций в Популярной библиотеке химических элементов

Литература 
 Доронин. Н. А. Кальций, Госхимиздат, 1962. 191 стр. с илл.